Plein 1940 (Middelburg), een plein in Middelburg
 Plein 1940 (Rotterdam), een plein in Rotterdam